Crush peut désigner :

Cinéma 

 The Crush, film d'Alan Shapiro sorti en 1993 ;
 , court métrage de Michael Creagh sorti en 2010 ;

 , film hongkongais de Tu Guangqi sorti en 1972 ;
 , film australo-néo-zélandais d' sorti en 1992 ;
 Crush : Le Club des frustrées (Crush), film américain de  sorti en 2001 ;
 , film australien de  et  sorti en 2009 ;
 , film américain de Malik Bader sorti en 2013 ;
 , film indonésien de  sorti en 2014 ;
 Crush, film américain de 2022.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock alternatif, actif de 1991 à 1993 ;
 , groupe canadien formé à Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, actif de 2002 à 2006.
 Crush (né en 1992), chanteur sud-coréen

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album des  sorti le  ;

 , sixième album studio du groupe  sorti le  ;
 , album des Doughboys sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album d' sorti en 2008 ;
 , album d' sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1996 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , troisième single de la chanteuse de R&B  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Divers 
 Crush, jeu vidéo de réflexion sur PlayStation Portable et Nintendo 3DS ;
 , nom de ring du catcheur Brian Adams (1964-2007).
 Crush, une boisson gazeuse.

Homonymie de titre